Sant Pasqual I (Roma ? - 824), papa de l'església catòlica (817-824)
 Sant Pasqual Bailón, frare franciscà al segle XVII
 Sant Pasqual de Tormellas, eremita del segle XII
 Basílica de Sant Pasqual, convent i santuari franciscà de Vila-real